Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2017—2018 — 76-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Ізраїлю. Чемпіонат стартував 19 серпня 2017 та фінішував 21 травня 2018. Титул чемпіона втретє поспіль здобув Хапоель (Беер-Шева).

Клуби

Перший етап

Турнірна таблиця 

 
 

  

  
  

  
Примітки: 
1. Клуб Хапоель (Акко) позбавлений 2 очок.

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд

Турнірна таблиця 

   
  
 
 

  

Примітки: 
1. Клуб Хапоель (Хайфа) візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2018—2019 як переможець Кубку Ізраїлю з футболу 2017—2018

Позначення:

Результати

Кваліфікаційний раунд

Турнірна таблиця 

  

  

  

  
Примітки: 
1. Клуб Хапоель (Акко) позбавлений 2 очок.

Позначення:

Результати

Лідери чемпіонату

Статистика

Найкращі бомбардири 

Джерело: football.co.il

Хет-трики

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Чемпіонат Ізраїлю на soccerway 

2017—2018
Ізраїль
Ізраїль
2017 в Ізраїлі